Il doppio del torneo di tennis ATP Volvo International 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jorge Lozano e Todd Witsken che hanno battuto in finale 6–3, 7–6 Pieter Aldrich e Danie Visser.

Teste di serie

 Ken Flach /  Robert Seguso (semifinali)
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (campioni)
 Kelly Evernden /  Johan Kriek (primo turno)
 Rick Leach /  Jim Pugh (quarti di finale)

 Pieter Aldrich /  Danie Visser (finale) 
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (primo turno) 
 Steve Denton /  David Pate (secondo turno) 
 Darren Cahill /  Brad Drewett (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ATP Volvo International 1988